Éjszaka, napszak, amely az esti szürkület végétől a reggeli szürkület elejéig tart.
Éjszaka, Sánta Ferencnek az 1966-ban Az áruló címmel írt kisregényének 1968-ban színpadra átírt drámaváltozata.
Éjszaka, az azonos című dráma 1989-ben bemutatott televíziós változata Gaál István rendezésében Tolnai Miklós főszereplésével.
Éjszaka, 2011-ben bemutatott rövidfilm Császi Ádám rendezésében Bárdi Gergő és Papp Júlia főszereplésével.